Piktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Piktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (17,8 ha)
Piktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn